Ел Кабезон има више значења:

 Ел Кабезон, Ел Лимон (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кабезон (Хенерал Панфило Натера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику